Rutilus steht für:
 Rutilus, Gattung der Karpfenfische

Rutilus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Marcius Rutilus, römischer Politiker, Konsul 357 v. Chr.
 Gaius Marcius Rutilus Censorinus, römischer Politiker. Konsul 310 v. Chr.
 Gaius Nautius Rutilus, römischer Feldherr und Politiker
 Gaius Nautius Rutilus (Konsul 287 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 287 v. Chr.
 Publius Cornelius Rutilus Cossus, römischer Politiker, Diktator 408 v. Chr.
 Titus Verginius Tricostus Rutilus († 463 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 479 v. Chr.